Kirchdorf am Inn (Oostenrijk), een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Opper-Oostenrijk
Kirchdorf am Inn (Duitsland), een gemeente in de Duitse deelstaat Beieren